Соціал-демократи () — лівоцентристська
 
і проєвропейська соціал-демократична

політична політична партія Словенії, на чолі з Таньою Файон. 
В 1993 — 2005 рр партія була відома як Об’єднаний список соціал-демократів (). 
Є спадкоємцем Ліги комуністів Словенії. 

Станом на 2021 рік партія перебуває в опозиції у словенському парламенті і є повноправним членом .

Вибори

Національна асамблея

Європарламент

Президентські

 Незалежний кандидат, підтримка

Примітки 

Партії Європарламенту від Словенії
Соціал-демократичні партії
Політичні партії Словенії
Соціалістичний інтернаціонал